Алектор или Алектрион (, gen.: Ἀλέκτορος, Alektryon, означава „петел“, ) може да се отнася за:

 Алектрион (митология) — пазач на Арес
 Алектор — цар на Аргос
 Алектор – баща на аргонавта Лейт от Беотия
 Алектор от Спарта — неговата дъщеря Ифилоха се омъжва за Мегапент, син на Менелай